Plectroninia är ett släkte av svampdjur. Plectroninia ingår i familjen Minchinellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Plectroninia